Верхнеусинское, Верхне-Усинское — село в Ермаковском районе Красноярского края. Административный центр Верхнеусинского сельсовета.

География 
Село Верхнеусинское расположено на левом берегу реки Ус в межгорной котловине Западного Саяна, между Куртушубинским и Араданским хребтами, на высоте 680 м над уровнем моря.

Село находится примерно в  120 километрах по прямой на юго-юго-восток от районного центра села Ермаковское в долине реки Ус.

В 1,5 км к северу от населённого пункта находится село с парным названием — Нижнеусинское.

История 
В 1862 году по течению реки Уса, впадавшей в Енисей, были основаны две деревни на расстоянии 3-4 версты — Нижне-Усинская и Верхне-Усинская, которые составляли отдельное Усинское сельское общество. Селения официально были признаны властями и приписаны к Шушенской волости.

30 декабря 1885 года был образован Усинский пограничный округ, а в селе Верхнеусинское находилась резиденция пограничного начальника, официального главы этого округа.

С началом строительства Усинского тракта, прошедшего через округ, поток переселенцев в Верхнеусинское увеличился.

К 1911 году в Верхнеусинском было уже 235 дворов с населением 2 660 человек.

В 1924—1956 годах был районный центром Усинского района.

Население

Известные люди 
В селе родился российский легкоатлет Артём Екимов.

Достопримечательности 
В 90 км к западу от села находится Саяно-Шушенский государственный биосферный заповедник; село является ближайшим к заповеднику населённым пунктом края.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Красноярского края: Верхнеусинский сельсовет

Населённые пункты Ермаковского района